Колутон () — топоним в Казахстане:
 Колутон — река в Акмолинской области, правый приток Ишима.
 Колутон — станция и населённый пункт в Астраханском районе Акмолинской области.

См. также 
 Старый Колутон
 Новый Колутон